Офіційним гімном Кайманових Островів є гімн
Великої Британії «Боже, бережи королеву», оскільки країна є Британською заморською територією. Кайманові Острови також мають неофіційний гімн, який називається «Коханий острів Кайман» (). Автором слів та музики є Лейла Росс-Шайр.

Оригінальний текст гімну 

 O land of soft, fresh breezes
 And verdant trees so fair,
 With the Creator's glory
 Reflected ev'rywhere,
 O sea of palest em'rald,
 Merging to darkest blue,
 Whene'er my thoughts fly Godward,
 I always think of you.

Приспів:
 Dear, verdant island, set in blue Caribbean Sea,
 I'm coming, coming very soon, O beautious isle, to thee.
 Although I wandered far,
 My heart enshrines thee yet.
 Homeland, fair Cayman Isle,
 I cannot thee forget.

 Away from noise of cities,
 Their fret and carking care,
 With moonbeams' soft caresses,
 Unchecked by garish glare,
 Thy fruit with rarest juices,
 Abundant, rich and free,
 When sweet church bells are chiming,
 My fond heart yearns for thee. 

(Приспів)

 When tired of all excitement
 And glam'rous worldly care,
 How sweet thy shores to reach
 And find a welcome there,
 And when comes on the season
 Of peace, goodwill to man,
 Tis then I love thee best of all,
 Beloved Isle Cayman.

(Приспів)

Посилання 
 Nationalanthems.info 
 Cayman Island Government: National Song 

Національні символи Кайманових Островів
каймани
Пісні 1930